Маннингер (фамилия)
 Маннингер, Алекс (род. 1977) — австрийский футболист.
 Маннингер, Режё  (1890— 1970) — венгерский биолог.